3-й микрорайон (Третий микрорайон) — наименование микрорайонов в различных городах России:

 3-й микрорайон — микрорайон Йошкар-Олы,
 3-й микрорайон — микрорайон Кировграда,
 3-й микрорайон — микрорайон Козьмодемьянска,
 3-й микрорайон — микрорайон Кстова,
 3-й микрорайон — микрорайон Заозёрного района Кургана,
 3-й микрорайон — микрорайон Омска.

См. также 
 9-й микрорайон
 11-й микрорайон
 12-й микрорайон
 14-й микрорайон
 15-й микрорайон